Bayon est un groupe de musique allemand, formé en 1971 sous le régime de la RDA

Histoire du Groupe
Formé en 1971, ce groupe est-allemand tire son nom du temple historique éponyme au Cambodge.

Dès sa très jeune enfance, Christoph Theusner fut poussé à l'apprentissage de la guitare par son père, Egon Theusner. Pendant ses études d'architecte à Weimar, il rencontra Sonny Thet, d'origine cambodgienne, qui lui, étudiait la musique classique sur la demande du roi du Cambodge Norodom Sihanouk. Ensemble, ils furent l'embryon de ce groupe. Bayon était donc à l'origine un groupe de garage, dont le répertoire était principalement composé de titre de Blues et de Rock. 
Le premier LP de ce groupe fit son apparition en 1977, avec des adaptations classiques, dont quelques-uns écrits par les membres du groupe. La couverture de cette première œuvre montre le temple de Bayon avec les quatre principaux musiciens du groupe : 
 Christoph Theusner (guitare, chant, flute, piano) ;
 Sonny Thet (violoncelle, guitare) ;
 Sam Ay Neou (violon) ;
 Reinhard Pätzold (guitare basse).

En 2006, leur titre  fut partie intégrante de la bande originale du film La Vie des Autres.

Discographie

LP 
 1977 : Bayon (Amiga)
 1980 : Suite (Amiga)
 1986 : El Sonido  (Amiga)
 1989 : Echos - Klangbilder (Solo-LP de Christoph Theusner)

CD 
 1992 : Rock aus Deutschland OST – Vol.18 – Bayon
 1995 : Walkin’ Home
 1996 : Movens In Carmine - Herder
 1997 : Die Suiten
 1997 : Gespräch über den Dächern – W. Borchert
 2002 : Live
 2005 : Das Beste
 2008 : Tanz der Apsara

Singles 
 1977 : Lautensuite / Haus der Kindheit (Amiga)

Groupe musical allemand
Groupe musical formé en 1971